Naselja u Srbiji
 Poroštica (Lebane, Srbija), naselje u općini Lebane
 Poroštica (Medveđa, Srbija), naselje u Medveđa